Die Saison 2022/23 der Hessenliga ist die 45. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die fünfzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 29. Juli 2022 zwischen dem SC Viktoria Griesheim und Rot-Weiß Walldorf eröffnet und vom 12. Dezember 2022 bis zum 17. Februar 2023 durch eine Winterpause unterbrochen.

Veränderungen gegenüber der Vorsaison 
Nach Zustimmung seitens des HFV nimmt die reaktivierte zweite Mannschaft des Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Spielbetrieb teil.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine qualifiziert:
 der Absteiger aus dem Gebiet Hessen der Regionalliga Südwest 2021/22:
  FC Gießen
 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2021/22:
  TSV Eintracht Stadtallendorf
  FC Eddersheim
  1. FC Erlensee
  SV Rot-Weiß Hadamar
  FSV 1926 Fernwald
  SC Waldgirmes
  SV Neuhof
  TuS Dietkirchen
  FC Bayern Alzenau
  Rot-Weiß Walldorf
  SC Viktoria Griesheim
  Türk Gücü Friedberg
  FC Hanau 93
  KSV Baunatal
  SV Steinbach
 die Aufsteiger aus den Verbandsligen 2021/22:
  SV Adler Weidenhausen (Meister der Verbandsliga Nord)
  TSV Steinbach Haiger II (Meister der Verbandsliga Mitte)
  SV Unter-Flockenbach (Meister der Verbandsliga Süd)
 ein erneut für die Teilnahme zugelassener Teilnehmer:
  Eintracht Frankfurt II (wurde als Regionalligist nach der Saison 2013/14 abgemeldet)

Tabelle 
Bei der Berechnung wird laut der Spielordnung des HFV der direkte Vergleich berücksichtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23